Michele Beretta (* 22. Oktober 1994) ist ein italienischer Automobilrennfahrer. Er startete 2014 und 2015 in der europäischen Formel-3-Meisterschaft.

Karriere 
Beretta begann seine Motorsportkarriere 2011 im Kartsport. Bereits nach einem Jahr im Kartsport erfolgte 2012 sein Einstieg in den Formelsport. Er startete für Cram Competition in der Formel Abarth. Da er erst zum dritten Rennwochenende in die Meisterschaft eingestiegen war, war er in der Gesamtwertung nicht punkteberechtigt. In der italienischen Wertung, die die Veranstaltungen ab dem dritten Rennwochenende umfasste, erreichte er den elften Platz. 2013 bestritt er seine zweite Formel-Abarth-Saison für Euronova Racing by Fortec. Er gewann ein Rennen und wurde Zweiter in der Fahrerwertung.

2014 wechselte Beretta zu EuroInternational in die europäische Formel-3-Meisterschaft. Ein zwölfter Platz war das beste Ergebnis seiner Debütsaison. Darüber hinaus absolvierte er für BVM Racing zwei Gaststarts in der Euroformula Open. Für die europäische Formel-3-Meisterschaft 2015 erhielt Beretta ein Cockpit bei Mücke Motorsport. Er erzielte erstmals Punkte und wurde 22. im Gesamtklassement. Darüber hinaus nahm Beretta für Trident Racing an drei Rennwochenenden der GP3-Serie teil.

Statistik

Karrierestationen

Einzelergebnisse in der europäischen Formel-3-Meisterschaft

Einzelergebnisse in der GP3-Serie

Le-Mans-Ergebnisse

Sebring-Ergebnisse

Weblinks 

 Offizielle Website von Michele Beretta
 Karrierestatistik von Michele Beretta (englisch)

Einzelnachweise 

Rennfahrer (Italien)
Italiener
Geboren 1994
Mann
Rennfahrer der 12 Stunden von Sebring
Rennfahrer der 24 Stunden von Le Mans
Langstrecken-WM-Rennfahrer